

Calcio 
 Superliga 2021-2022 – torneo di calcio, in Serbia
 Superliga 2021-2022 – torneo di calcio, in Slovacchia

Calcio a 5 

 Superliga 2021-2022 – torneo di calcio a 5, in Russia

Pallavolo 

 Superliga 2021-2022 – torneo di pallavolo maschile albanese
 Superliga 2021-2022 – torneo di pallavolo femminile albanese
 Superliga 2021-2022 – torneo di pallavolo maschile bulgaro
 Superliga 2021-2022 – torneo di pallavolo femminile bulgaro
 Superliga 2021-2022 – torneo di pallavolo maschile croato
 Superliga 2021-2022 – torneo di pallavolo femminile croato
 Superliga 2021-2022 – torneo di pallavolo maschile serbo
 Superliga 2021-2022 – torneo di pallavolo femminile serbo